Korger ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Korger (1935–2018), deutsche Schriftgestalterin
 Monika Korger (* 1962), deutsche Degenfechterin und Moderne Fünfkämpferin